«Лицо со шрамом» () — американский художественный фильм 1983 года режиссёра Брайана Де Пальмы.

Ремейк фильма 1932 года Говарда Хоукса с Полом Муни в главной роли с учётом современных реалий. Вместе со своими политическими противниками Фидель Кастро изгнал с Кубы преступников и наркоманов, которые прибыли в США. В центре сюжета — амбициозный уголовник Тони Монтана (Аль Пачино), осевший в Майами и позже сделавший головокружительную карьеру торговлей наркотиками на новой родине.

Поначалу получивший разгромные отзывы от критиков, современными киноведами «Лицо со шрамом» расценивается как один из величайших гангстерских кинофильмов в истории.

Сюжет 
Четыре преступника Антонио «Тони» Монтана, Маноло «Мэнни» Рибера, Чи-Чи и Анхель — одни из тысяч кубинских эмигрантов, прибывших в Майами. Знакомство с наркоторговцем Омаром Суаресом, работающим на наркобарона Фрэнка Лопеса, меняет жизнь приятелей к лучшему. Выполнив для него заказное убийство в лагере для беженцев, они получают вид на жительство в США. Суарес снова предлагает кубинцам «подработать» курьером и провести сделку по покупке кокаина, но на сделке в мотеле Тони и Анхель попадают в засаду, Анхеля запиливают бензопилой прямо на глазах Тони. Самого Тони успевают спасти находившиеся на подстраховке Чи-Чи и Мэнни. Кубинцы убивают наркоторговцев и забирают товар, после чего Тони и Мэнни лично доставляют его Фрэнку Лопесу, не доверяя Омару.

Тони начинает работать на Фрэнка Лопеса, обзаводится деньгами и связями и зарабатывает авторитет. Также он влюбляется в женщину Фрэнка, наркоманку Эльвиру Хэнкок. Лопес полностью доверяет Тони и отправляет вместе с Омаром на переговоры с боливийским наркобароном Алехандро Сосой. Тони «превышает полномочия» и заключает крупную сделку с Сосой, а Омара, которого один из людей Сосы Альберто опознал как полицейского информатора, сбрасывают с вертолёта. Фрэнк остаётся очень недоволен таким самоуправством. В клубе  разочаровавшегося во Фрэнке Тони начинает шантажировать коррумпированный полицейский Бернштейн, припоминая ему убийства в лагере для беженцев и в мотеле. Тони пристаёт к Эльвире при Фрэнке и дерзит ему. Вскоре двое незнакомцев устраивают стрельбу в клубе, пытаясь убить Тони, но ему удаётся сбежать. Тони, Мэнни и Чи-Чи пробираются в офис Фрэнка и берут его, находящегося там же Бернштейна и охранника Эрни на прицел. Проинструктированный Тони человек звонит Фрэнку и сообщает ему о провале покушения. Фрэнк вместо того, чтобы выразить удивление, как если бы он был непричастен к этому, пытается скрыть содержание звонка, чем окончательно подтверждает подозрения Тони. Мэнни и Тони убивают Лопеса и Бернштейна. Эрни щадят и нанимают в охранники уже Тони.

После этого Тони присваивает себе криминальную империю Фрэнка, зарабатывает миллионы на сотрудничестве с Сосой, строит роскошный особняк и женится на Эльвире. Его друг Маноло втайне от Тони встречается с его младшей сестрой Джиной, что Тони категорически запретил ему делать. Но вскоре его начинают постигать неудачи: Тони становится наркоманом, оскорбляемая им Эльвира уходит от него, а знакомый банкир заламывает по мнению Тони процент за легализацию его денег, из-за чего он пытается провести сделку по отмыванию на стороне и попадается в руки полиции. Соса предлагает Тони «замять» его уголовное дело и тем самым избежать тюремного срока в обмен на ликвидацию неугодного Сосе человека в Нью-Йорке. Тони соглашается, но в последний момент всё портит — он оставляет жертву в живых, пожалев его детей, убивает пытающегося взорвать машину цели Альберто и возвращается домой ни с чем, где находит свою сестру вместе с Мэнни. Придя в ярость, Монтана убивает Мэнни, не зная, что он и Джина уже молодожёны.

За провал операции в Нью-Йорке Соса приговаривает Тони к смерти. На особняк Монтаны нападают многочисленные наёмники Сосы. Перед нападением Джина, обезумевшая от горя и смерти Мэнни, стреляет в Тони, а один из наёмников расстреливает саму Джину. Тони выбрасывает его из окна, достаёт автомат с подствольным гранатомётом и, находясь в ярости и под действием наркотиков, убивает в перестрелке множество наёмников Сосы, однако погибает сам от выстрела в спину.

В ролях

Альтернативные версии 

 «American Broadcasting Company» отредактировала 32 минуты для показа фильма по телевидению в 1987 году. Для телеверсии 1987 года были вырезаны сцены насилия и добавлены дополнительные материалы:
 При появлении текста о лодке «Mariel» добавлена оговорка о том, что событие является вымышленным.
 Расширенный эпизод в «Городе Свободы» — Тони в телефонном автомате пытается дозвониться до своей сестры Джины; Анхель ищет в телефонной книге своего брата Пабло; увеличенный разговор между Тони и Мэнни об их выходе из «Города Свободы»; Тони и Мэнни смотрят телевизор.
 Тони проводит больше времени в доме матери, где он открывает шампанское и произносит тост за Америку.
 Перед визитом Тони к Сосе на экране был изменён текст с «Cochabamba, Bolivia» на «South America»; во время этого визита Соса представляет Тони свою девушку Габриэлу.
 Первая встреча Тони с адвокатом Джорджем.
 Когда Альберто устанавливает бомбу под машину в Нью-Йорке, Тони замечает поблизости полицейских и отвлекает их под видом человека, потерявшего свою собаку.
 «British Board of Film Classification» вырезала 25 секунд для сертификации. В 2000 году вырезанные материалы отменили.
 Специальная версия заграничного издания фильма на DVD содержала следующие удалённые сцены:
 Расширенная секция в «Городе Свободы»: Тони в телефонном автомате пытается дозвониться до своей сестры Джины; Анхель ищет в телефонной книге своего брата Пабло; увеличенный разговор между Тони и Мэнни об их выходе из «Города Свободы»; Тони и Мэнни смотрят телевизор.
 Тони с Мэнни и двое других водителей проверяют девочек в Майами.
 Во время посещения Южной Америки Тони обсуждает наркосделку с другими людьми; Соса представляет Тони свою девушку Габриэль.
 Тони обсуждает наркосделку с людьми в ресторане.
 Первая встреча Тони с адвокатом Джорджем.
 Когда Альберто устанавливает бомбу под машину в Нью-Йорке, Тони замечает поблизости полицейских и отвлекает их под видом человека, потерявшего свою собаку.
 У платинового издания 2006 года есть DD 5.1 и DTS 5.1 с новыми звуковыми эффектами, которые были ранее доступны только в 2003 году на театральном перевыпуске фильма.
 В Великобритании только широкоэкранное видео и выпуски DVD являются не разрезанными. Они содержат удалённую часть убийства с бензопилой и репликой в сцене «And now the leg…!».
 Перед показом в кинотеатрах в Норвегии большая часть сцен убийства с бензопилой и перестрелки в конце фильма была сокращена, версия для продажи на DVD-дисках не разрезана.

Награды 
В 1984 году фильм был представлен к премии «Золотой глобус» в номинациях:
 Лучшая мужская роль (драма) — Аль Пачино
 Лучшая мужская роль второго плана — Стивен Бауэр
 Лучший саундтрек

В 1984 году режиссёр был представлен к антипремии «Золотая малина» в номинации:
 Худший режиссёр — Брайан Де Пальма

Ни одной из наград фильм удостоен не был.

Саундтрек 

Музыку к фильму написал итальянский композитор и диско-продюсер Джорджо Мородер. Брайан Де Пальма пригласил Мородера для работы над саундтреком, потому что режиссёру понравилась его музыка к фильму «Американский жиголо». Де Пальма хотел, чтобы Мородер написал к его фильму музыку в подобном стиле, с чем тот весьма неплохо справился. Саундтрек записан преимущественно в стиле Новой волны и Синти-попа.

14 июня 2022 года лэйбл «La-La Land Records» в рамках коллекции «Universal Pictures Film Music Classics» объявил о выпуске двухдискового издания оригинальной музыки к фильму Джорджо Мородера . Это релиз будет ограничен 5000 единиц.

Кассовые сборы составили:
 В США:  долларов
 В мире:  долларов
 За первый уик-энд в США:  долларов
Бюджет составил 37 млн долларов.

Наследие 

 В компьютерной игре «Grand Theft Auto: Vice City» есть множество отсылок к фильму — потайная квартира с пятнами крови в ванной комнате, в которой можно получить бензопилу; клуб «Малибу» по интерьеру напоминает клуб «Вавилон» из фильма; дирижабль со слоганом из фильма («The World Is Yours — Мир принадлежит тебе»); основная сюжетная линия также весьма напоминает фильм, как и содержание заключительной миссии. Кроме того, главный кабинет Томми Версетти в его особняке и сам особняк почти в точности повторяют личный кабинет и особняк Тони Монтаны из фильма (за исключением выхода на балкон).
 В игре «Grand Theft Auto: San Andreas» есть попугай ара по кличке Тони, который в одной из кат-сцен, цитирует Тони Монтану.
 В игре «Hitman: Codename 47» для создания одного из персонажей, наркобарона Пабло Очоа, прототипом стал Тони Монтана. Внешний вид и поведение Очоа напоминает поведение Монтаны в финальных сценах фильма: употребление кокаина, сидя за столом. Название уровня «Say hello to my little friend!» скопировано из сцены фильма, когда со словами «Say hello to my little friend!» Монтана стреляет из подствольного гранатомёта в дверь, за которой стоят наёмники Алехандро Сосы.
 В 2005 году фраза Тони Монтаны «Say hello to my little friend!» («Поздоровайтесь с моим маленьким другом!») заняла 61-е место в сотне известных киноцитат по версии AFI. В 2008 году фильм вошёл в десятку величайших гангстерских фильмов по версии AFI. 
 В 2006 году «Radical Entertainment» выпустила игру под названием «Scarface: The World is Yours» как продолжение фильма. Игра развивает сюжет по альтернативному финалу, в котором Тони не погибает, а благополучно сбегает из своего особняка. Позже в том же году разработчик «FarSight Studios» выпустила стратегию для портативной приставки PlayStation Portable под названием «Scarface: Money. Power. Respect.». Игра рассказывает сюжет фильма и является приквелом к «Scarface: The World is Yours».
 В октябре 2006 года компания «Living Mobile» выпустила мобильную игру «Scarface: The Rise of Tony Montana» для телефонов с поддержкой J2ME. Здесь, как и в «Scarface: Money. Power. Respect», представлен сюжет фильма. В игре была задействована изометрическая графика.
 В 2008 году выходит вторая версия игры «Scarface: Money. Power. Respect.» под издательством «Starwave Mobile» на КПК под управлением Windows Mobile. Игра отличается от своего аналога на PlayStation Portable — у неё другое повествование и стилистически она напоминает серию игр GTA от «Rockstar Games» и графически приближена к серии «Gangstar» от «Gameloft».
 В 2009 году компания «Starwave Mobile» выпустила игру «Scarface: Last Stand» для телефонов с поддержкой J2ME. Игра ведётся от третьего лица, где игрок в роли Тони Монтаны отстреливает людей Сосы около и внутри особняка. В 2010 году игра была портирована на iOS командой из «Tricky Software». Геймплейно игра не претерпела никаких изменений, лишь сама графика стала в 3D.
 В 2012 году «Fuse Powered Inc.» выпустила игру для смартфонов под управлением Android и iOS под названием «Scarface». Главной задачей игры является постройка города и захват бизнеса по всему Майами. На данный момент сервера игры закрыты.
 В 2016 году для игры «Payday 2» вышло 2 DLC, связанных с фильмом — «Scarface Character Pack» и «Scarface Heist». В первое DLC входит Тони Монтана в качестве игрового персонажа и штурмовая винтовка Little Friend 7.62, во второе — ограбление, действие которого происходит в бывшем особняке Тони.

Ремейк 
В мае 2020 года стало известно, что «Universal Pictures» готовит к производству ремейк фильма. Режиссером проекта станет Лука Гуаданьино.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
  
  
 Создание фильма «Лицо со шрамом»

Гангстерские фильмы
Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы о Майами
Криминальные драмы США
Фильмы об иммигрантах
Фильмы о наркотиках
Фильмы о дисфункциональных семьях
Фильмы США 1983 года
Фильмы Universal Pictures
Фильмы-ремейки США
Фильмы с музыкой Джорджо Мородера